Ioannis Amanatidis
 Ioannis Malokinis
 Ioannis Masmanidis
 Ioannis Okkas
 Ioannis Poulos
 Ioannis Kakakis

Desambiguações de antropônimos